Elmo Rautio – regista cinematografico e attore finlandese
 Kai Rautio – ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Valdemar Rautio – triplista finlandese